Аксель Йорген Нильсен (, 9 января 1914 — 16 сентября 2004) — датский шахматист, национальный мастер. Трехкратный серебряный призер чемпионатов Дании (1946, 1954 и 1955 гг.). Трехкратный бронзовый призер чемпионатов Дании (1944, 1948 и 1959 гг.). В составе сборной Дании участник шахматных олимпиад 1954, 1956 и 1960 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка А. Нильсена  на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века